Bomsucessensi – abitanti di Bom Sucesso (Minas Gerais)
Bomsucessensi – abitanti di Bom Sucesso (Paraná)
Bomsucessensi – abitanti di Bom Sucesso (Paraíba)